Красный Конь — топоним:

 Красный Конь — хутор, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край
 Красный Конь — деревня, Чернский район, Тульская область